Fotboll vid internationella öspelen 2005 (damer) avgjordes mellan den 10 och 15 juli. Turneringen vanns av de regerande mästarna Färöarna som tog sin tredje raka titel i internationella öspelens fotbollsturnering för damer.

Tabell

Matcher

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 2005

Fotboll i Skottland
Fotboll i Storbritannien
Internationella öspelen
Fotbollsåret 2003